Список победителей турниров Большого шлема среди женщин.

Открытая эра 
Первым турниром Большого шлема Открытой эры, когда профессионалы получили возможность выступать наравне с любителями, стал Roland Garros 1968 года.

Список по годам

Список по количеству титулов 

Выделены действующие теннисистки 
1 — общее количество выигранных турниров Большого шлема (как в Открытую эру, так и до неё)

Рекордсменки по количеству побед на каждом из турниров Большого шлема

Количество побед на турнирах Большого шлема по странам

Период до Открытой эры

Список по годам

Список по количеству титулов 

Выделены действующие теннисистки 
1 — общее количество выигранных турниров Большого шлема (как в Открытую эру, так и в период до Открытой эры)

Рекордсмены по количеству побед на каждом из турниров Большого шлема

Количество побед на турнирах Большого шлема по странам

Общий список по количеству титулов (вся история) как среди женщин, так и среди мужчин  

 не менее 10-ти титулов

См. также
 Список победителей турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде

 Список финалов Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде
 Список финалов Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде
 Список финалов Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде
 Список финалов Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде

Ссылки 
 Все финалы турниров Большого шлема. Справочник

 Официальный сайт Australian Open. Список чемпионов
 Официальный сайт Roland Garros. Список чемпионов
 Официальный сайт Уимблдонского турнира. Список чемпионов
 Официальный сайт US Open. Список чемпионов

Победители турниров Большого шлема (теннис)
Международные турниры